Наро́жный — фамилия. Известные носители:
 Нарожный, Владимир Иванович (род. 1947) —— советский партийный, хозяйственный и российский государственный деятель.
 Нарожный, Максим Валерьевич (1975—2011) —— российский спортсмен.
 Нарожный, Николай Григорьевич — первый секретарь Ошского обкома КПСС